Marcin Sitarz ist der Name folgender Personen:

* Marcin Sitarz (Snowboarder) (* 1975), polnischer Snowboarder
 Marcin Sitarz (Skispringer) (* 1978), polnischer Skispringer